Stracciatella é uma palavra italiana que significa “desfiado” e é utilizada para pelo menos três preparações diferentes da culinária da Itália:
 Stracciatella (sopa)
 Stracciatella (gelado)
 Stracciatella (queijo)
 U.S. Stracciatella (time de futebol da Itália)

Culinária da Itália
Desambiguação